Муравьиные виреоны (Dysithamnus) — род птиц из семейства полосатых муравьеловок (Thamnophilidae), объединяющий местные виды тропической Америки — с юго-востока Мексики, через Центральную и Южную Америку на северо-восток Аргентины.

Этот род был впервые описан немецким орнитологом Жаном Кабанисом в 1847 году. Типовой вид впоследствии был обозначен, как Dysithamnus stictothorax.

Этимология 
Название происходит из древнегреческих слов duō — «погрузиться» и thamnos — «кустарник», что означает «погрузиться в кусты».

Биологическое описание

Внешний вид 
Птицы этого рода довольно малы, размером от 11,5 до 12,5 см в длину, пухлые, короткие, с довольно прочными клювами.

Распространение 
Широко встречаются в подлеске, главным образом в субтропическом предгорье. Ни одного вида не найдено в регионе Амазонки.

Таксономия и систематика 
Род включает в себя восемь видов:
 Dysithamnus leucostictus (Sclater, P.L, 1858)
 Dysithamnus leucostictus leucostictus (Sclater, P.L, 1858)
 Dysithamnus leucostictus tucuyensis (Hartert, 1894)
 Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) — Равнинная виреоновая муравьеловка, муравьиный виреон
 Dysithamnus mentalis aequatorialis (Todd, 1916)
 Dysithamnus mentalis affinis (Pelzeln, 1868)
 Dysithamnus mentalis andrei (Hellmayr, 1906)
 Dysithamnus mentalis cumbreanus (Hellmayr & Seilern, 1915)
 Dysithamnus mentalis emiliae (Hellmayr, 1912)
 Dysithamnus mentalis extremus (Todd, 1916)
 Dysithamnus mentalis mentalis (Temminck, 1823)
 Dysithamnus mentalis napensis (Chapman, 1925)
 Dysithamnus mentalis oberi (Ridgway, 1908)
 Dysithamnus mentalis olivaceus (Tschudi, 1844)
 Dysithamnus mentalis ptaritepui (Zimmer, J.T & Phelps, 1946)
 Dysithamnus mentalis semicinereus (Sclater, P.L, 1855)
 Dysithamnus mentalis septentrionalis (Ridgway, 1908)
 Dysithamnus mentalis spodionotus (Salvin & Godman, 1883)
 Dysithamnus mentalis suffusus (Nelson, 1912)
 Dysithamnus mentalis tambillanus (Taczanowski, 1884)
 Dysithamnus mentalis tavarae (Zimmer, J.T, 1932)
 Dysithamnus mentalis viridis (Aveledo & Pons, 1952)
 Dysithamnus occidentalis (Chapman, 1923)
 Dysithamnus occidentalis occidentalis (Chapman, 1923)
 Dysithamnus occidentalis punctitectus (Chapman, 1924)
 Dysithamnus plumbeus (zu Wied-Neuwied, 1831)
 Dysithamnus puncticeps (Salvin, 1866)
 Dysithamnus stictothorax (Temminck, 1823)
 Dysithamnus striaticeps (Lawrence, 1865)
 Dysithamnus xanthopterus (Burmeister, 1856)

Примечания

Ссылки 
 

Типичные муравьеловковые
Роды птиц